Mamadou Diallo (1971) – ex calciatore senegalese
 Mamadou Diallo (1982) – ex calciatore maliano
 Mamadou Diallo (1994) – calciatore guineano